Toulouse (stad), Zuid-Frankrijk
 Graafschap Toulouse
 Arrondissement Toulouse
 Aartsbisdom Toulouse
 Universiteit van Toulouse
 Toulouse FC, voetbalclub
 Toulouse Handball, handbalclub
 ATP-toernooi van Toulouse, voormalig tennistoernooi voor mannen (1992-2000)
 Open de Toulouse, golftoernooi
 Toulouse-le-Château, dorp in het Franse departement Jura
 Koninkrijk Toulouse, Visigotisch rijk met Toulouse als hoofdstad